Шошкич ():

 Шошкич, Бранислав (1922—2022) — югославский экономист.
 Шошкич, Будислав (1925—1979) — общественно-политический деятель.
 Шошкич, Милутин (1937—2022) — футболист и тренер.